

Aviazione 
 Westland Whirlwind  – cacciabombardiere bimotore britannico della seconda guerra mondiale
 Westland Whirlwind  – elicottero britannico

Cinema 
Whirlwind  – film western statunitense del 1951 diretto da John English
Whirlwind  – film statunitense del 2007 diretto da Richard LeMay

Fumetti 
Whirlwind  – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
Whirlwind  – computer sviluppato presso il Massachusetts Institute of Technology

Letteratura 
Tempesta (Whirlwind) – romanzo di James Clavell del 1986
X-Files - Vortice (Whirlwind) – romanzo di Charles L. Grant del 1995
Whirlwind  – romanzo di David Klass del 2008

Pagine correlate 
The Whirlwind